Каширинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область 
 Каширинское сельское поселение — входит в Кетовский район

Рязанская область 
 Каширинское сельское поселение — входит в Александро-Невский район